Velika kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Velíka, ort, Thessalien, Nomós Larísis,

Kroatien 

 Velika (ort), Slavonien, 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar